Переясловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Переясловка — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Переясловка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Переясловка — село в Рыбинском районе Красноярского края.

Украина 
 Переясловка — село в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 
 Переяславка
 Переяславка (аэродром)